Мария Мирская (настоящая фамилия — Ласковская) (; 1888, Варшава — 1945) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Играла на сцене театров многих городов Польши. Во время Второй мировой войны выступала в театрах оккупированной Варшавы.

Сниматься в кино начала в 1911 году.

Фильмография 
  — Суд Божий / Sąd boży — Явдоха
  — История греха / Dzieje grzechu — Ева Побратинская
  — Кровавая судьба / Krwawa dola — Марыся Репа
  — Очарованный круг / Zaczarowane kolo
  — Бездна / Topiel — Людвика

Примечания

Ссылки 
 

Артисты, известные под псевдонимами
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши